Моравцова — фамилия. Известные носители:

 Моравцова, Клара (род. 1983) — чешская биатлонистка и лыжница, участница Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках.
 Моравцова, Мартина (род. 1976) — словацкая пловчиха, двукратный серебряный призёр Игр в Сиднее, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по плаванию. Участница 5 летних Олимпийских игр (1992—2008).
 Моравцова, Яна (род. 1937) — чешская писательница.